В 1994 году состоялся четвёртый розыгрыш Кубка России по футболу среди женщин.

Турнирная сетка

Матчи

Отборочный тур (1/16 финала)

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры турнира 
без учёта мячей забитых в сериях послематчевых пенальти

Ссылки 
 RSSSF

Литература 
 

Кубок России по футболу среди женщин
1995 год в женском футболе
Футбол в России в 1995 году